O nome Maria foi usado para dar nome a sete furacões no mundo inteiro, três no Oceano Atlântico e quatro no Oceano Pacífico noroeste:
 Furacão Maria (2005) - furacão de categoria 3 que nunca ameaçou a costa.
 Furacão Maria (2011) - furacão de categoriz 1 que formou no leste do Atlântico, desembarcou na Nova Terra, causando estragos menores.
 Furacão Maria (2017) - furacão de categoria 5 que atingiu o solo duas vezes na região do Caribe, primeiro na ilha de Dominica, localizada nas Ilhas de Barlavento, e depois na ilha de Porto Rico, e que atingiu outras regiões do Caribe, como a República Dominicana e as Ilhas Turcas e Caicos.

O nome Maria foi retirado depois da temporada de 2017 por causa de danos extensivos e perda de vida pela tempestade e foi substituído por Margot para a temporada de 2023.

No Oceano Pacífico noroeste:
 Tempestade tropical Maria (2000) (T0013, 21W) - tempestade tropical que atingiu o sul da China.
 Tufão Maria (2006) (T0607, 09W) - tufão, que foi considerado uma tempestade tropical pelo JTWC, que afetou a costa sudeste do Japão.
 Tufão Maria (2018) (T1808, 10W, Gardo) – um supertufão de Categoria 5 que enfraqueceu antes de desembarcar no Leste da China